Іва́н Гна́тович Віхре́нко ( , село Баланівка Бершадського району Вінницької області — , Чернівці) — український художник декоративно-прикладного мистецтва. Член Національної спілки художників України (1990).

Біографія 

У 1955–1960 роках навчався у Вижницькому (Чернівецька область) училищі прикладного мистецтва (нині Вижницький коледж прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка) на відділенні художньої обробки металу (викладачі Олексій Шишкін, Зоя Шишкіна, Яків Очеретько). З 1960 року жив і працював у Чернівцях. 1968 року закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв), де його викладачами були Еммануїл Мисько, Іван Самотос, Іван Скобало).

Основні твори 

 рельєфи «Музиканти» у готелі «Буковина» (Чернівці) та «Пошта» (Чернівці, головний поштамт, 1971),
 мозаїка «Квітуй, Буковино!» (у співавторстві з Артемом Присяжнюком, 1983, Чернівці),
 меморіальна дошка художниці Августі Кохановській (Чернівці, 1983),
 «Під кільцем» (різьба по дереву, 1986).

Література 

 Тимофеєва О. Яскраві барви монуманталістики // Радянська Буковина. — 1973. — 6 лютого.

Посилання 

 Інформаційний портал «Бершадь». Віхренко Іван Гнатович 

Випускники Львівської національної академії мистецтв
Члени Національної спілки художників України‎
Українські художники
Художники-мозаїчисти